Die Vanarama National League 2021/22 ist die 12. Saison der National League. Die National League 2021/22 ist nach der Premier League, dem Championship, der League One und der League Two die fünfthöchste Fußballliga in England. Die Saison begann am 21. August 2021 und soll mit dem Finale der Aufstiegs-Play-offs am 5. Juni 2022 enden. Im Unterschied zu den vorherigen Jahren und im Zusammenhang mit der geplanten Vergrößerung der Liga auf 24 Vereine sollen die letzten drei Vereine absteigen.

Tabelle

Play-off-Spiele 
Die Qualifikationsspiele finden am 23. und 24. Mai 2022 statt, die Halbfinale sollen am 28. und 29. Mai 2022 ausgetragen werden, während die Finale am 5. Juni 2022 ausgespielt werden soll.

1in der Verlängerung

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2021/22
2021